Eniwetak kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Eniwetak (ö i Marshallöarna, Rongrik), 
 Eniwetak (ö i Marshallöarna, Kwajalein), 
 Enewetak (ö), 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar